Il doppio del Toray Pan Pacific Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 7–5, 6–4 contro Martina Hingis e Mirjana Lučić.

Teste di serie
 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (primo turno)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1998